Kostelů zasvěcených Svaté rodině je více:

 Katedrála svaté Rodiny (Anchorage)
 Kostel svaté Rodiny (Bratislava)
 Kostel svaté Rodiny (Brno)
 Kostel svaté Rodiny (České Budějovice)
 Kostel svaté Rodiny (Havlíčkův Brod)
 Kostel svaté Rodiny (Kadaň)
 Kostel svaté Rodiny (Kaliningrad)
 Kostel svaté Rodiny (Luhačovice)
 Kostel svaté Rodiny (Nahořany)
 Kostel svaté Rodiny (Řepy)

Externí odkazy